Het seizoen 2006–2007 was de eerste voetbaljaargang dat om het landskampioenschap van Montenegro werd gestreden na de ontmanteling van Servië en Montenegro.

FK Zeta Golubovci eiste het allereerste nationale kampioenschap voor zich op met een voorsprong van twee punten op achtervolger FK Budućnost Podgorica. Daardoor plaatste de club zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2007/08. De club kreeg één punt in mindering omdat het verzuimde aan te treden in speelronde vier.

Het seizoen begon op 12 augustus 2006 en eindigde op 26 mei 2007, met een winterstop van acht weken. Alle teams speelden drie keer tegen elkaar. In de 198 gespeelde wedstrijden werd 414 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,09 doelpunt per wedstrijd. Topscorers werden Damir Čakar (FK Rudar Plevlja) en Žarko Korać (FK Zeta Golubovci), beiden met dertien treffers.

Clubs

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde

Tweede ronde

FK Bokelj promoveert, FK Jedinstvo Bijelo Polje degradeert.

Topscorers

Zie ook
Voetbalelftal van Servië en Montenegro in 2006
Montenegrijns voetbalelftal in 2007
Montenegrijnse voetbalbeker 2006/07

Montenegrijnse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2006/07